Компонентный каркас () — термин из области компоненто-ориентированного программирования. По Пфистеру, это собрание компонентных интерфейсов, которые образуют абстрактную схему решений для семейства связанных проблем.

В противоположность фреймворкам (каркасам) старых приложений, компонентный каркас определяет правила для независимо разрабатываемых и динамически загружаемых компонентов, а не для классов, которые компонуются вместе в монолитное приложение. Компонентный каркас может предоставлять интерфейсы, возможно вместе с некоторыми процедурами. В противоположность большинству прикладных каркасов, компонентные каркасы являются черными ящиками, то есть, их можно использовать без доступа к их исходному коду. Подобно отличному контракту, чистый интерфейс-«черный ящик» — это идеал, к которому на практике можно приближаться.

Примечания 

Программирование
Информационные системы